Der Dreiband Grand Prix 1993/10 war das 52. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 16. bis zum 19. Dezember 1993 im französischen Tours statt.

Das UMB/CEB-Turnier wurde als „CEB-GRAND-PRIX Dreiband“ ausgetragen.

Geschichte 
Rini van Bracht gewann sein zweites Grand-Prix-Turnier in Folge durch einen 3:0-Satzsieg gegen Maximo Aguirre. Das Spiel um Platz drei gewann der Essener Christian Rudolph mit 2:0 gegen den Dänen Hans Laursen.

Turniermodus 
Es wurde in der Qualifikation in elf Gruppen à drei Spieler gespielt (A–K). Die Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten qualifizierten sich für das Hauptturnier. Es wurde auf zwei Gewinnsätze gespielt. Im Hauptturnier trafen die 12 Qualifikanten auf die 18 nach Rangliste gesetzten Spieler. Im Hauptturnier wurde bis auf das Spiel um Platz drei auf drei Gewinnsätze gespielt.

Gruppenphase

Hauptturnier

1/16-Finale

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1993/10
Karambolageveranstaltung 1993
Billardturnier in Frankreich